(1940-), écrivain hondurien ;
  (1940-), (1666-1738), architecte allemand ;
 Joseph Bähr (1770-1819), clarinettiste allemand ;
 Johann Karl Bähr (1801-1869), peintre et écrivain allemand ;
 Sylviane Bähr, une journaliste franco-allemande.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Patronyme allemand
Patronyme germanique
Patronyme juif